UYU steht für:

 Flughafen Uyuni, IATA-Code des bolivianischen Flughafens
 Uruguayischer Peso, ISO-4217-Code der Währung von Uruguay

Abkürzung